Bob Benson (Robert William Benson, 1883–1916) angol labdarúgó, aki mérkőzés közben halt meg
 Bobby Benson (1922–1983) nigériai zenész
 Robby Benson (1956) amerikai színész
 Robert Benson (hivatalnok) (1739–1823) hivatalnok az első New York állami törvényhozásban
 Robert Benson (jégkorongozó) (1894–1965) kanadai jégkorongozó, olimpiai bajnok
 Robert Benson, Bingley első bárója (1676–1731) angol politikus
 Robert Benson (ügyvéd) (1797–1844) angol bíró és író
 Robert Hugh Benson (1871–1914) brit író, anglikán lelkész, katolikus lelkész
 Rob Benson, a brit Mickey Finn's T-Rex emlékzenekar volt frontembere